Djävulsön kan syfta på:

 Djävulsön – en tidigare fängelseö utanför Franska Guyana
 Djävulsön (bok) – en bok av Charles Péan om Frälsningsarméns arbete bland de frigivna straffångarna som aldrig fick lämna Djävulsön
 Djävulsön (Roslagen) – en liten ö i Roslagen
 Djävulsön (film) – en isländsk långfilm, originaltitel Djöflaeyjan